Narmada (rivier), een rivier in de Indiase staten Madhya Pradesh, Maharashtra en Gujarat
 Narmada (district), een district in de Indiase staat Gujarat
 Narmada (Indonesië), een plaats en onderdistrict op het Indonesische eiland Lombok
 Taman Narmada, een park op het Indonesische eiland Lombok